«Чёрный отря́д» () — серия из одиннадцати романов в жанре тёмного фэнтези, написанная Гленом Куком в период с 1984 по 2018 годы. Серия рассказывает об истории отряда наёмников — Чёрного Отряда.

Книги 

Книги Севера
 Чёрный отряд или Десять поверженных () — май 1984
 Портал теней () ноябрь 2018
 Тени сгущаются () — октябрь 1984
 Белая роза () — апрель 1985
Серебряный клин () — сентябрь 1989

Книги Юга
 Игра теней () — июнь 1989
 Стальные сны () — апрель 1990 

Сверкающий камень
 Суровые времена () — апрель 1996
 Тьма () — сентябрь 1997
 Воды спят () — март 1999
 Солдаты живут () — июль 2000

Рассказы
 Портал теней (Tides Elba) — июль 2010 (опубликован в антологии Swords & Dark Magic)

Не окончено
 A Pitiless Rain

Сюжет

Мир «Чёрного Отряда»

Владычество (до начала серии) 

Фоном для событий «Чёрного отряда» является происходившее за несколько веков до начала действия книг — «Эпоха Владычества», правление могучего мага, известного как Властелин. С помощью своей жены, известной как Госпожа (в первом переводе — Леди), он построил мощную жестокую империю. В качестве своих ближайших помощников Властелин использовал десять самых сильных волшебников своего времени, волю которых он поработил с помощью тёмных ритуалов, сделав из них Десять Взятых (Десять Поверженных) — во всём подвластных ему рабов.

В ту же седую древность Владычество было свергнуто восстанием Белой Розы, легендарной народной любимицы, поднявшей крестьянские массы на войну и заключившей далеко в северных лесах Властелина, Госпожу и Десять Взятых в склепы Курганья, окружённые особой магической защитой, духами сторожей, и ловушками. В течение веков небольшая секта воскресителей безуспешно пытается прорвать эту защиту, чтобы вернуть Властелина в мир живых.

Но со временем внимание людей к Курганью ослабевает, давно ушла в прошлое Белая Роза, река подтачивает насыпи, охранное колдовство вокруг древних могил начинает истончаться, ослабевает и бдительность погрязших в коррупции гарнизонов «Вечной Стражи». Проходит несколько веков. Забываются старые ужасы, былая пора Владычества становится модной, на фоне современных лишений активизируются секты воскресителей. Волшебник Боманц, как и многие другие романтики, очарован образом Госпожи. Он положил всю тайную часть своей жизни на изучение способов проникновения в Курганье. Будучи уже в преклонном возрасте, он достигает некоторого успеха и вступает с объектом своих фантазий в ментальный контакт, пройдя сквозь ловушки в склеп, но именно в это время воскресители, следя за его действиями, используют их и добиваются своего. Инициируется освобождение пленников из их могил. Первой пробуждается Госпожа, она тут же останавливает воскресителей и уничтожает их, но позволяет очнуться Десятерым Взятым, не дав, однако, освободиться из магических оков своему мужу, Властелину. Подавляющее превосходство магической мощи Госпожи над Взятыми не оставляет тем никакого выбора, кроме как присягнуть ей на верность. Насколько воля Властелина была сильней воли Госпожи, настолько же её собственная воля сильнее воли её новых слуг, а те, в свою очередь, настолько же сильнее любого другого колдуна во всём мире.

Немедленно после своего воскрешения Госпожа начинает воссоздавать заново порядки древней империи, теперь уже с собой во главе. Охрана Курганья восстановлена, стражи и ловушки перезаряжены, отряды «Вечной Стражи» в ближайших гарнизонах мобилизованы и вооружены. Теперь все охраняют только одного пленника — Властелина, и только для того, чтобы он, уже пробудившийся, не выбрался из оков своей могилы.

Властелин не оставляет надежды вырваться. Ради этого он не останавливается ни перед чем, даже из мира мёртвых проводя на земле тайные тёмные ритуалы со множеством человеческих жертвоприношений через своих верных приспешников. В случае своего успеха Властелин установит куда более жестокий режим, чем Госпожа, и утопит весь мир в крови.

Империя Госпожи (состояние на начало серии) 
Страна Госпожи сотрясается перманентной войной. Простолюдины,подстрекаемые Кругом Восемнадцати и стеснённые жёсткими порядками, объединяются в боевые отряды. На начало серии книг повстанцам удаётся собрать наиболее боеспособные силы, пожалуй, со времён легендарной победы над царством Властелина. Во главе их стоят 18 волшебников средней руки, которые командуют армиями и планируют операции. Прикрываясь красивыми словами о свободе и скором пришествии Белой Розы которая победит Госпожу. Круг воюет за власть методами которые ни чуть не лучше тех, что используют правительственные войска. А некоторые из членов Круга находятся под контролем Властелина.

Верные правительственные отряды, выступающие на стороне закона, не успевают тушить восстания во всех частях страны. Ими командуют Десять Взятых. Но даже их силы не справляются с постоянно возникающими очагами мятежа. Почти каждый житель — потенциальный повстанец. В таких условиях Госпоже требуются лучшие наёмные солдаты, как бы дорого они не стоили, чтобы держать ситуацию под контролем. Таким отрядом и является Чёрный Отряд, который вербуют далеко за морем, в вольном городе Берилл. В качестве нанимателя выступает один из Взятых — Душелов, приплывший на большом боевом корабле в гавань Берилла. Так как отряд уже служит правителю (синдику) города, Душелов, не чураясь грязных трюков, ставит наёмников в безвыходное положение и заставляет их предать своего прошлого нанимателя.

Теперь Отряду, с этого времени подчиняющемуся командованию Душелова, предстоит отплыть через Море Мук далеко на север, чтобы бороться там с повстанцами и охотиться на их главарей во имя Госпожи и за её золото. Мало кто в этот момент знает, что наступила эпоха Приближающейся Кометы. Той же кометы, которая светила в небе века назад, в тот момент, когда пала империя Властелина.

Хатовар (начиная с пятой книги)

Анналы 
Важную роль в жизни Отряда, которому по меньшей мере уже четыре сотни лет, играет его летопись. Со времён образования и до настоящего времени все важные события должны были быть отражены на страницах анналов. Один из бойцов всегда выступает в качестве отрядного летописца. Эта должность - одна из самых уважаемых во всём отряде. Дело в том, что, по одной из традиций, летописец обязан упоминать вступление каждого бойца, а также каждую гибель. Вероятно, с течением времени в отряде сформировалось общее поверье, что тот, кто будет занесён в анналы, не проживёт свою жизнь напрасно.
Этому способствует и другая традиция. В редкие минуты затишья между схватками всё сообщество вояк собирается в укромном месте и слушает, как очередной летописец зачитывает очередные старые листки анналов про славное или удручающее прошлое их собственного отряда.

Несмотря на трепетное отношение к анналам, некоторые части из них были утеряны в разные годы существования отряда, особенно в самые тяжёлые времена, когда отряд был на грани уничтожения. Легенды гласят, что в одной из таких передряг первая часть летописи, описывающая самое начало жизни подразделения, оставлена в тайнике далеко-далеко на юге при отступлении.

На момент начала серии отрядным летописцем является главный герой — Костоправ. Он лучше других знает историю общего подразделения, часто заглядывая в древние листки, ища в них ответы и утешения. Проникшись ответственностью прошлых летописцев, он старается лезть на самые опасные задания, даже несмотря на то, что по его же словам не является умелым воином, а завербован в качестве отрядного лекаря. Он считает своим прямым долгом описать каждую смерть своих товарищей в анналах, которые теперь ведёт он сам.

Название серии книг позволяет считать, что читатель держит в своих руках как раз эти самые Анналы Чёрного Отряда.

Основные персонажи 
В связи с тем, что перевод осуществлялся большим количеством людей, некоторые имена собственные в русском переводе от книги к книге разнятся. Это касается как Взятых-Поверженных в ещё одной трактовке ритуала, так и имени главного персонажа. Его можно перевести как омоним Каркун, или как жаргонизм Croaker.

Книги Севера

Члены отряда

Примкнувшие к отряду 
 Душечка — глухонемая девочка, найденная Отрядом в захваченной войсками Хромого мятежной деревне. Подверглась насилию. Была освобождена и попала под протекторат Ворона. Любимица отряда, абсолютно позитивный человек несмотря на все невзгоды. Создаёт вокруг себя зону безмагии. Является перевоплощением Белой Розы. В концовке книги «Серебряный клин» предпочла жизнь обычной крестьянки на ферме.
 Госпожа (в других переводах — Леди) — могущественная волшебница, жаждущая всевластия и бессмертия. Противостоит возрождению своего мужа Властелина, отчего постепенно истребляет неугодных ей Взятых, желающих обратного. После близкого с ней знакомства, Костоправ обнаруживает, что она гораздо человечнее и уязвимее, чем пытается казаться, и что тьма в ней постоянно борется со светом, и именно поэтому владычество Госпожи не превратилось в новую эпоху террора.

Первые Десять Взятых 
Могущественные маги прошлых лет. За свои таланты отобраны Властелином в качестве верных слуг. Каждый из них (кроме, возможно, Ловца Душ) был побежден, а затем повергнут Властелином. Отныне их могущество служило ему. Несмотря на то, что Госпожа помешала воскрешению мужа и оставила его в могиле, все равно обладал властью над Взятыми. В книгах севера добивались вызволения Властелина, после его заточении в Серебряном клине, плели интриги против Госпожи ради власти.

 Дробящий кости (Костоглод) — обладает огромным ростом (8 футов), могучим телосложением (600 фунтов чистых мускулов) и большой силой. Костоглодом его называли из-за огромной силы. Смог удержать в захвате форвалаку (оборотня, который невероятно силён и быстр). Рот напоминает крокодилью пасть, глаза поросячьи.
 Хромой (он же затем Плетёный) — Прозван из-за хромоты. Предпочитает одежду коричневого цвета. По-видимому, самый могущественный маг из десяти. Известно, что он занимал очень высокое положение при дворе Властелина, так же ему была доверена «гвардия с рыцарями и лордами» во время последней битвы Империи. Наиболее верный из Взятых Империи, а затем Госпоже. По-видимому, именно с его помощью Госпоже удалось удержать Властелина в могиле. В качестве благодарности Госпожа доверила ему самую крупную армию против повстанцев «Белой Розы», ее главной угрозы.
 Был заподозрен Госпожой в предательстве, но позже реабилитирован. Дважды был убит Чёрным Отрядом и лишь на третий раз окончательно (об этом рассказывается в книге «Серебряный клин», для чего понадобилась вся мощь империи).
 Ревун — получил/а своё прозвище, из-за издаваемого им/ею рёва (зачастую неконтролируемого). Большой мастер по созданию летающих ковров. Возможно, женщина, так как ростом примерно с ребёнка и закутывается в слои из полупрозрачной ткани цвета индиго. Убит/а на Юге в ловушке, которую организовал Могамба.
 Крадущийся в ночи (Ночная Ящерица) — внешний вид неизвестен. Убит повстанцами во время осады Башни Госпожи.
 Душелов (Ловец Душ) — первый наниматель отряда. Мастер интриги. Костоправ в своих Анналах нередко характеризует её как наиболее человечного из Взятых, постоянно интригует, ослабляя власть Госпожи. Последняя никогда ей не доверяет какие-то крупные посты или войска. Носит чёрные кожаные одежды, закрывает лицо маской-морионом, говорит множеством голосов — считается, что это голоса пойманных ею душ. Родная сестра Госпожи (Леди), постоянно стремящаяся свергнуть её, она глава заговорщиков, куда вовлекла всех женщин из Взятых (четыре) и Меняющего Облик, якобы для восстановления Властелина.
 Меняющий Облик (Оборотень) — огромный, волосатый и вонючий. Часто ходит с посохом в виде вытянутого тела красивой женщины — его жены, которую он заколдовал, после её измены. Обладает способностью превращаться в любое существо. Был первым из Поверженных, кто пал. Был убит Одноглазым и Отрядом на Юге, после сражения с Зовущей Бурю.
 Луноглотатель (Луногрыз) — внешний вид неизвестен. Погиб из-за интриг других Взятых во время осады Башни Госпожи.
 Несущая Бурю (Несущий Шторм) — женщина. Очень хорошо управляет погодой. Инсценирует свою смерть в первом романе, но впоследствии пересекается с Отрядом снова. Убита Чёрным отрядом после серьёзных ранений, полученных от Меняющего Облик.
 Безликий — он же Безымянный. Известно, что у него изуродовано лицо. Погиб из-за интриг других Взятых во время осады Башни Госпожи.
 Повешенный — Поразительно высокий и тощий. Голова у него была постоянно склонена набок, а шея разбухшая и посиневшая после укуса петли. На лице застыло выражение человека, умершего от удушья." Был смертельно ранен Твердецом, после чего, не получив помощи от других взятых, скончался.

Из-за того, что Взятые провели несколько веков в могиле, большинство из них похожи на полуразложившиеся трупы, из-за чего многие стараются скрывать внешность, нося маски (не выглядят как зомби те из них, кто использует магию для изменения облика). Все Десять как бы погибли ближе к концу книги, но затем мы узнаем, что многие из них лишь инсценировали свою смерть.

Круг Восемнадцати 
Совет из магов средней руки, выступающих на стороне повстанцев за свержение власти Леди. Генералы повстанцев.
 Загребущий (или Кочерга) - попался на спланированную операцию Душелова. Был убит Вороном и Костоправом.
 Шёпот (Шелест) — одна из самых талантливых генералов армии мятежников. Входила в Круг Восемнадцати. Во время встречи с Хромым была захвачена в плен и обращена Госпожой в одну из Взятых. Командовала войсками Империи в битве при Чарах. Погибла вскоре после победы над Властелином в Курганье, после того как Госпожа лишилась своей силы.
 Твердец — могущественный колдун, военачальник повстанцев. Шурин Кочерги. Погиб в результате нападения Душелова, Повешенного, Меняющего и их людей. Также в охоте на Твердеца принимали участие Костоправ и Ворон. Твердец успел убить Повешенного прежде чем был зарублен солдатами Душелова.
 Странник — муж Пера. Был захвачен в плен Чёрным Отрядом и впоследствии обращён Госпожой во Взятого. Странник погиб в Весле, во время атаки Хромого.
 Перо — жена Странника. Была обращена Госпожой во Взятую. Убита при осаде чёрного замка в Арче.
 Мотылёк - погиб в результате вылазки Меняющего во время штурма Лестницы Слёз.
 Робкий - был тяжело ранен во время вылазки Меняющего при штурме Лестницы Слёз, дальнейшая судьба неизвестна. Возможно погиб.
 Медлительный - погиб в результате вылазки Меняющего во время штурма Лестницы Слёз.
 Пакет - ходили слухи, что он покончил с собой в Эйде, чтобы его не захватил в плен Костоглод. 
 Борода - погиб в первый день штурма пирамиды.
 Верёвочник - погиб в первый день штурма пирамиды.
 Тамариск - погиб в первый день штурма пирамиды. Пустяк - Женщина, была окружена, когда Шёпот взяла Ржу, не было свидетелей её смерти. Возможно стала одной из новых взятых.
 Стойкий — племянник Твердеца. В 491 году Взятый по имени Крадущийся в горах Форсберга захватил в плен Стойкого. Дальнейшая судьба неизвестна

 Новые Взятые 
После уничтожения большей части Первых Десяти Взятых, Госпожа создаёт новых 
 Шёпот (Шелест) — первая из новых Взятых. Была Взята, т.к. была самым талантливым генералом повстанцев.
 Странник — муж Пера. Странник погиб в Весле, во время атаки Хромого.
 Перо — жена Странника. Убита при осаде чёрного замка в Арче.
 Благодетель — стал главнокомандующим в Рже.
 Волдырь — стал главнокомандующим в Шмяке, возможно женщина, обладающая способностью к некромантии. Был развоплощен на Равнине при попытке убить Госпожу.
 Аспид — стал главнокомандующим в Стуже.
 Ученый  - стал главнокомандующим в Руте.
 Ехидный ''' - стал главнокомандующим в Лузге, возможно женщина, обладающая способностью к некромантии. Был развоплощен на Равнине при попытке убить Госпожу.

Издания 
Наиболее известные издания на русском языке:
 издательством «Северо-запад» (далее СЗ) в 1993-94 годах было выпущено только 2 первых книги (обе в переводе М. Шведова)
 в 1997—2001 годах 10 написанных на тот момент книг были выпущены издательством «Terra Fantastica» (далее TF), переводчики: А. Новиков (С1, СК4); И. Васильева (С2); Д. Смушкович (С3); М. Петрунькина (С4); Д. Старков (Ю1, СК1); Е. Прияткина и Е. Лихачева (Ю2); В. Волковский (СК2); Б. Жужунава (СК3).
 2000—2001 года, переиздание АСТ + Terra Fantastica, серия «Золотая серия фэнтези»
 2008 год, переиздание АСТ, серия «Век дракона 2»
2018-2019 года, издательством Азбука в серии «Звёзды новой фэнтези» выпущены первые 10 романов цикла в виде четырёх сборников.

Экранизация 
В 2017 году студия IM Global Television запустила в производство сериал по мотивам книг «Чёрный отряд», включая не вышедшую на данный момент «Порт Теней»  (). Над сериалом будут работать студии Phantom Four продюсера Дэвида С. Гойера («Тёмный рыцарь») и Boston Diva Productions актрисы Элизы Душку («Баффи — истребительница вампиров», «Кукольный дом»). Душку выступит в качестве продюсера проекта и исполнит роль Госпожи.

Примечания

Ссылки 
 

Фэнтезийные книжные серии